Мелекханым Мазахир кызы Эйюбова (ближе к азербайджанскому — Мялякханым Аюбова, ; род. , ) — певица, ханенде, Народная артистка Азербайджана (2002).

Биография 
Родилась 5 ноября 1962 в Шемахе.

С 1969 по 1979 год обучалась в Бакинской школе № 155. С 1979 по 1984 годы обучалась в Азербайджанском государственном университете искусств им. М. А. Алиева. Также окончила пятилетнюю музыкальную школу на гармониста.

Первоначально была солисткой детского хора А. Джаванширова. С 1980 по 1985 солистка фольклорного ансамбля «Ирс», с 1985 народного оркестра Азербайджанского Гостелерадио.

Гастролировала во многих странах, в том числе в США, Германии, Франции, Иране, Австралии, Турции, России.

В 1995 году исполнила роль Лейли в опере «Лейли и Меджнун».

Доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусства.

Народная Артистка Азербайджана. Лауреат премии Фонда им. Г. Алиева.

Примечания